Naschi oder Naschī steht für:

 Naschi, russische Jugendorganisation
 Naschī, arabische Schreibschrift
 Naschi, Lebensmittelprodukt, siehe Nudossi

Siehe auch:
 Nashi
 Naxi